Mamilloporidae är en familj av mossdjur. Mamilloporidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Mamilloporidae finns 6 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Mamilloporidae